Tsjechische ijshockeyploeg (mannen)
 Tsjechische ijshockeyploeg (vrouwen)